Соревнования в женском сноуборде в дисциплине хафпайп на зимних Олимпийских играх 2022 прошли 9 и 10 февраля в горнолыжном курорте Снежный парк Геньтин. По сравнению с прошлыми Играми уменьшилось количество участников соревнований, в Пекине должны были выступить 25 сноубордисток, на квалификационные критерии выполнили всего 22 сноубордистки представляющие 12 НОК. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующей олимпийской чемпионкой является американская сноубордистка Хлоя Ким.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвуют 22 сноубордистки. Каждая из сноубордисток выполняет по 2 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 120 секунд. В финал соревнований выходят 12 лучших сноубордисток.

Финал 
В финале соревнований участвуют 12 сноубордисток. Каждая из спортсменок выполняет по 3 спуска. В зачёт идёт результат лучшего из них. На каждую попытку даётся 130 секунд.

Примечания

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международная федерация лыжного спорта (FIS)
 Протокол соревнований на официальном сайте зимних Олимпийских игр